Belle Poule (französisch für Schöne Henne) ist der Name folgender französischer Schiffe:

 Belle Poule (Schiff, 1766), Fregatte mit 26 Kanonen
 Belle Poule (Schiff, 1802), Fregatte mit 40 Kanonen
 Belle Poule (Schiff, 1834), Fregatte mit 60 Kanonen
 Belle Poule, Rahschoner, siehe Étoile und Belle Poule 

Siehe auch:

 Aux Belles Poules, Pariser Bordell
 Poule